Qittalikkat Iaat bezeichnet:
 Qittalikkat Iaat (Bucht, Ammassalik, nördlich), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qittalikkat Iaat (Bucht, Ammassalik, südlich), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland